

Codici 
 DTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daet (Filippine)

Informatica 
 DTE – data terminal equipment. Dispositivo (come computer, terminale, stampante ecc.) in grado di ricevere e/o trasmettere informazioni con l'uomo.